Le tournoi de Kitzbühel est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 14 au .

Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Erzsébet Polgár.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Annette Van Zyl et Nell Truman.

En double mixte, la paire Annette Van Zyl et Robert Wilson enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Kitzbuhel
1968 en Autriche
Tennis en août 1968